Weerdenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Heleen Sancisi-Weerdenburg (1944–2000), niederländische Althistorikerin
 Lize Weerdenburg, niederländische Eisschnellläuferin, Skifahrerin und Leichtathletin mit Down-Syndrom
 Wilhelmina van Weerdenburg (1946–1998), niederländische Schwimmerin